Revilla steht für folgende spanische Orte:

Provinz Burgos
 Revilla del Campo
 La Revilla y Ahedo
 La Revilla (Burgos)
 Revilla Vallejera

Kantabrien
 Revilla (Camargo)
 Revilla (Guriezo)
 La Revilla (San Vicente de la Barquera)
 La Revilla (Soba)

Provinz León
 Revilla (Villamejil)

Provinz Palencia
 Revilla de Campos
 Revilla de Collazos
 Revilla de Pomar
 Revilla de Santullán

Provinz Salamanca
 Revilla (Cantalpino)

Provinz Segovia
 Revilla

Provinz Soria
 Revilla de Calatañazor

Revilla ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Revilla (1933–2000), spanischer Schauspieler
 Francisco Rived Revilla, spanischer Wissenschaftler und Politiker
 Javier Revilla Diez, Kulturgeograph
 José Revilla Haya, spanischer Geologe
 Miguel Ángel Revilla, spanischer Politiker
 Ram Revilla (1988–2011), philippinischer Schauspieler